Ljudet av ditt hjärta kan syfta på:

Ljudet av ditt hjärta (musikalbum) – ett musikalbum av det svenska dansbandet Drifters
Ljudet av ditt hjärta (roman) ( original: "Eclipse"), av Stephenie Meyer

en:Eclipse (disambiguation)#Publications